Willem Bosman (WIC), 1672-??, tweede man van de West-Indische Compagnie (WIC)
 Willem Bosman (KVP), 1906-1994, KVP-politicus